Cypress Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cypress Township (Faulkner County, Arkansas)
 Cypress Township (Phillips County, Arkansas)
 Cypress Township (Missouri)
 Cypress Township (North Dakota)